Ха́ос — беспорядок, отсутствие порядка; также понятие из древнейших мифологических представлений, категория космогонии.
 Хаос — категория космогонии, первичное состояние Вселенной, бесформенная совокупность материи и пространства (в противоположность порядку).
 Хаос — описанное впервые Гесиодом в «Теогонии» изначальное состояние мира до появления чего бы то ни было, а также зачастую обозначение потустороннего мира.
 Хаос — сила, порождённая разумами смертных в имматериуме в вымышленной вселенной Warhammer 40,000, представленная в ней богами и демонами хаоса.
 Хаос — понятие, используемое в планетной геологии для описания областей на поверхности небесных тел, имеющих хаотичный рельеф.
 (19521) Хаос — транснептуновый объект.
 Хаос — один из полюсов мира (наряду с Амбером) в вымышленной вселенной «Хроник Амбера» американского писателя-фантаста Роджера Желязны.

См. также 
 Том Хаос-младший (настоящее имя Зинуров, Вячеслав Александрович, 1971–2022) — российский певец, музыкант, композитор, ди-джей, танцор. Основатель и бывший солист группы «Отпетые мошенники».
 Chaos
 Теория хаоса
 Динамический хаос
 Квантовый хаос
 Сестра Хаос
 Профессор Хаос (Южный Парк)

Хаос